Esta lista apresenta os vencedores do prêmio Video Music Brasil na categoria de Melhor Videoclipe Pop. A banda Skank é a maior vencedora dos prêmios nesta categoria com seis vitórias, seguida de Os Paralamas do Sucesso, com duas.

Ligações externas
Lista de todos os vencedores do VMB no site MTV.com.br

Pop